Die American League Championship Series 2018 (ALCS), in der Sportart Baseball, fand zwischen dem 13. und 18. Oktober 2018 statt. In ihr traten die Sieger der American League Division Series 2018 gegeneinander an, um den Gewinner der American League und damit ihren Vertreter in der World Series 2018 zu ermitteln. Es handelte sich um eine Best-of-Seven Serie.

Die Paarung lautete:
 (1) Boston Red Sox (East Division Champion, 108–54) gegen (2) Houston Astros (West Division Champion, 103–59)

Weg in die Championship Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2018, ALWC 2018, NLWC 2018, ALDS 2018, NLDS 2018, NLCS 2018, World Series 2018

Die Postseason 2018 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

Spielzusammenfassungen

Spiel 1 
13. Oktober 2018, 20:09 EDT im Fenway Park in Boston, Massachusetts

Spiel 2 
14. Oktober 2018, 13:09 EDT im Fenway Park in Boston, Massachusetts

Spiel 3 
16. Oktober 2018, 23:09 EDT im Minute Maid Park, Houston, Texas

Spiel 4 
17. Oktober 2018, 14:39 EDT im Minute Maid Park, Houston, Texas

Spiel 5 
18. Oktober 2018, 14:09 EDT im Minute Maid Park, Houston, Texas

Einzelnachweise 

2018
Baseball 2018
Sportveranstaltung in Houston
Sportveranstaltung in Boston
Boston Red Sox
Houston Astros
Baseballwettbewerb